Саблезубость — наблюдаемое у некоторых животных гиперудлинение верхних клыков. Обычно саблезубыми называют животных, у которых верхние клыка выходит за пределы границы нижней челюсти. Наиболее известны вымершие саблезубые кошачьи — смилодоны.

Виды животных
Саблезубая белка — ненаучное название вида Cronopio dentiacutus
Саблезубые кошки — вымершее подсемейство кошачьих 
Саблезубы — род морских лучепёрых рыб в монотипическом семействе саблезубовых

В культуре
Саблезубый (Marvel Comics) — персонаж вселенной Marvel
Саблезубый (фильм) (англ. Sabretooth) — фильм ужасов 2002 года
 Скрат — саблезубая белка из серии мультфильмов Ледниковый период